2 miejscowości w Estonii:
 Lümandu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kohila.
 Lümandu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.